Gunpowder peut désigner :
 Un thé : Gunpowder (thé) ;
 La mini-série télévisée de HBO sortie en 2017 : Gunpowder (mini-série) ;
 Gunpowder, une rivière du Maryland aux États-Unis.